Monnikendam (waterpoort), waterpoort te Amersfoort
Monnikendam (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname
Marius Monnikendam, Nederlands componist
Onjuiste schrijfwijze van Monnickendam, een stad in Nederland